Danuvius kan syfta på:

 Floden Donaus naturande
 ett släkte människoapor, se Danuvius guggenmosi